Ez a szócikk tartalmazza a 2011-es WTA Tour Championships egyéni mérkőzéseit.

A címvédő a belga Kim Clijsters volt, aki nem kvalifikálta magát a 2011-es tornára. A győzelmet Petra Kvitová szerezte meg, miután a döntőben 7–5, 4–6, 6–3 arányban legyőzte Viktorija Azarankát.

Játékosok

  Caroline Wozniacki (csoportkör) 
  Marija Sarapova (csoportkör, visszalépett)
  'Petra Kvitová (győztes)
  Viktorija Azaranka (döntő)

<ol start="5">
  Li Na ''(csoportkör)
  Vera Zvonarjova ''(elődöntő)
  Samantha Stosur ''(elődöntő)
  Agnieszka Radwańska (csoportkör)</li>
</ol>

Tartalékok

 Marion Bartoli (Sarapova helyett, csoportkör)

  Andrea Petković ''(nem lépett pályára)

Sorsolás

Döntők

Vörös csoport

Fehér csoport

Források
Sorsolás

WTA Tour Championships 1